Сан Хосе Морелос има више значења:

 Сан Хосе Морелос (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Морелос (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Морелос, Лос Окотес (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику